Perus fotbollslandslag kan avse
Perus herrlandslag i fotboll
Perus damlandslag i fotboll